Johan Swinnen (diplomaat)
Johan Swinnen (kunsthistoricus)
Johan Swinnen (landbouweconoom)